Васи́лий Воронцо́в:
 Воронцов, Василий Григорьевич (1895—1978) — советский военный деятель, генерал-майор (1940).
 Воронцов, Василий Павлович (1847—1918) — русский экономист, социолог и публицист.
 Воронцов, Василий Фёдорович (ум. 1578) — окольничий и воевода, представитель дворянского рода Воронцовых; сын Фёдора-Демида Семёновича Воронцова.